Caroline Huppert (née en 1950), réalisatrice et scénariste française de cinéma et de télévision ;
Élisabeth Huppert (née en 1948), artiste française, sœur de la précédente ;
Isabelle Huppert (née en 1953), actrice française, sœur des précédentes ;
Rémi Huppert (né en 1946), écrivain et sociologue français, frère des précédentes.

Lien externe 
 
Patronyme lorrain